Die NASDAQ-100 Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Key Biscayne bei Miami. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 20. März bis 2. April 2006 statt.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa gegen Marija Scharapowa mit 6:4 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:4 und 7:5 gegen Liezel Huber / Martina Navratilova.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)